Пе́плум () може да се отнася за:

 Пеплум — жанр исторически кинофилми.
 Пеплум — женска връхна дреха в Древен Рим, аналог на древногръцкия пеплос.